Maria Tudor eller Mary Tudor kan syfta på:

 Maria Tudor (drottning av Frankrike) (1496–1533), Henrik VII och Elizabeth av Yorks yngsta överlevande dotter och drottning av Frankrike
 Maria I av England (1516–1558), regerande drottning av England och Irland 1553–1558 och Henrik VIII:s dotter
 Mary Tudor (1673–1726) – en engelsk adelsdam Karl II av England:s utomäktenskaplig dotter